Saint-Martin-du-Mont (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Martin-du-Mont (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Martin-du-Mont (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy